

Localidades

Menneville (Aisne)
Menneville (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos